Cabocla pode se referir a:

 Cabocla (romance), de Ribeiro Couto

Telenovelas
 Cabocla (1959), da TV Rio, com Glauce Rocha e Sebastião Vasconcelos
 Cabocla (1979), da TV Globo, com Glória Pires e Fábio Júnior
 Cabocla (2004), da TV Globo, com Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira

Ver também 
Caboclo

Desambiguações de artes